Santa Maria/Maria Santissima della Visitazione (ital.) steht für:

 Mariä Heimsuchung, eine Bibelgeschichte und Gedenktag: 31. Mai (kath.) bzw. 2. Juli (ev., orth.)
 Mariä-Heimsuchung-Kirche, zahlreiche Kirchen des Namens